Селма Ергеч () е турска актриса и модел.

Биография 
Селма Ергеч е родена на 1 ноември 1978 година в град Хам, Германия. Започва като модел през 2000 година.

Филмография

Външни препратки 
 Официален сайт 
 Страница на Селма Ергеч във Facebook 
 Селма Ергеч в SinemaTürk 
 Селма Ергеч в Sinemalar.com 
 Селма Ергеч в Diziler.com 
 Селма Ергеч в IMDb 
 Фото галерия на Селма Ергеч в Tvaktuel.com 

Турски актьори и актриси
Модели от Германия
Модели от Турция